Els postos de Moçambic són una de les principals subdivisions administratives dels districtes de Moçambic. La divisió en postos administrativos és heretada del període colonial, fou abolida després de la independència i fou substituïda per localidades. Tanmateix, la divisió fou restablida en 1986.

Els districtes de Moçambic són dividits en 405 postos, cadascun d'ells en capçalat per un Secretário, que abans de la independència eren anomenats Chefes de Posto. Cada posto podia dividir-se en localitats.

Llista de postos administrativos

Referències 

Política de Moçambic